УНО може означати:

 УНО — політичне об'єднання в Закарпатті у 1939 році;
 УНО (Канада) — українське громадське об'єднання в Канаді
 УНО (Німеччина — українська громадська організація в Німеччині (1933—1945)
 Уно — карткова гра
 Uno (Уннілоктій) — давня назва хімічного елемента гасію (Hs)

Див. також 

 UNO (значення)